Virolo – località del comune italiano di Caravate
 Virolo – cascina nel comune italiano di Mulazzano